Баклань — название населённых пунктов в России:
 
 Баклань — село в Почепском районе Брянской области.
 Баклань — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.